Sierra de Fuentes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra de Fuentes (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Sierra de Fuentes (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar